

Фільми
Обличчя зі шрамом (фільм, 1932)
Обличчя зі шрамом (фільм, 1983)

Комп'ютерні ігри
Scarface: The World Is Yours
Scarface: Money. Power. Respect